Miejscowości w USA:
 Pike Creek – jednostka osadnicza w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
Gminy w USA:
 Pike Creek (ang. Pike Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison